Cratere Eudoxus – cratere lunare
 Cratere Eudoxus – cratere su Marte